Ставницький:

 Ставницький Василь Семенович — український друкар..
 Ставницький Семен — український друкар. Управитель друкарнями: Львівського Успенського Братства (1652–1670 і 1677–1694) і Унівською монастирською (1670-і роки).